Магечи има више значења:

 Магечи (Гвазапарес), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Магечи, Магечес (Окампо), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Магечи (Урике), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Магечи, Аројо Ондо (Урике), насеље у савезној држави Чивава у Мексику